Kjóbasi (Tokió), városnegyed Tokióban
 Kjóbasi (Oszaka), városnegyed Oszakában
 Kjóbasi (Kóbe), városnegyed Kóbéban
 Kjóbasi (Vakajama), városnegyed Vakajamában
 Kjóbasi (Okajama), városnegyed Okajamában
 Kjóbasi (Hirosima), városnegyed Hirosimában